Carrión de los Céspedes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Carrión de los Céspedes (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Carrión de los Céspedes (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar